Die Serie B 1933/34 war die fünfte Spielzeit der italienischen Fußball-Liga Serie B.

Abschlusstabelle Gruppe A 

|}

Kreuztabelle Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe B 

|}

Kreuztabelle Gruppe B

Endgruppe Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle Endgruppe

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Serie A 1933/34

Weblinks 
 Italy 1933/34

1933
Fußballsaison 1933/34